Бо́рнштедт ():

 Борнштедт — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. Входит в состав района Мансфельд
 Борнштедт — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт. Входит в состав района Оре
 Борнштедт — район Потсдама